Questa pagina contiene i risultati e le classifiche dei gironi del sud (E-H) del campionato italiano di IV Serie 1952-1953.

Aggiornamenti 
A seguito di delibera federale, sono state riammesse in IV Serie le seguenti squadre:
 Emilia Romagna - Club Atletico Faenza;
 Lazio - Unione Sportiva Civitavecchiese, Associazione Sportiva Frosinone;
 Abruzzo - Associazione Sportiva L'Aquila;
 Campania - Polisportiva Turris;
 Molise - Unione Sportiva Campobasso;
 Puglia - Associazione Sportiva Ostuni.

Girone E

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali interregionali.
      Retrocesso in Promozione 1953-1954.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone F

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali interregionali.
      Retrocesso in Promozione 1953-1954.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
Arezzo retrocesso dopo aver perso lo spareggio salvezza in campo neutro contro l'ex aequo Signe.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio salvezza

Girone G

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali interregionali.
      Retrocesso in Promozione 1953-1954.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
L'Avellino accede alla fase finale dopo aver vinto lo spareggio in campo neutro con l'ex aequo Colleferro.
Il Latina è stato penalizzato con la sottrazione di 1 punto in classifica.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio qualificazione alla fase finale

Girone H

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali interregionali.
      Retrocesso in Promozione 1953-1954.
 Poi campione nazionale di categoria.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
Il Cosenza sarà poi riammesso in IV Serie.

Risultati

Tabellone

Calendario

Finali Sud 

Legenda:
 Promozione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
Carbosarda promossa dopo ulteriore spareggio contro l'ex aequo Avellino.

Risultati

Spareggio promozione

Note

Bibliografia

Giornali
Corriere dello Sport conservato dall'Emeroteca del C.O.N.I. di Roma:

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
1952